Григорий Лордкипанидзе: Лордкипанидзе, Григорий Спиридонович (1881—1937) — грузинский политический деятель, писатель.
 Лордкипанидзе, Григорий Давидович (1927—2013) — режиссёр театра и кино.